Зяблики () — род певчих птиц из семейства вьюрковых.

Виды 
 Fringilla coelebs — зяблик, или обыкновенный зяблик
 Fringilla teydea — голубой зяблик — эндемик Канарских островов
 Fringilla montifringilla — вьюрок, или юрок
 Fringilla polatzeki

В астрономии 
В честь зяблика назван астероид (709) Фрингилла, открытый в 1911 году.

Примечания 

Роды птиц
Зяблики